Dulovo, comune della Bulgaria nella regione di Silistra
Dulovo, comune della Slovacchia nel distretto di Rimavská Sobota